Friedrich Baethgen kan syfta på:

* Friedrich Baethgen (1849–1905), tysk teolog
 Friedrich Baethgen (1890–1972), tysk historiker